Поляниченко — украинская фамилия.

 Известные носители
 Поляниченко, Александр Александрович (1895—1968) — композитор, скрипичный мастер.
 Поляниченко, Александр Яковлевич (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.